En Pologne,  :

 Dąb, un quartier de la ville de Katowice ;
 Dąb, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Dąb, un village de la voïvodie de Lubusz ;
 Dąb, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.